

Profil
Nume: 조연우 / Jo Yeon Woo (Cho Yun Woo)
Profesie: Actor
Data nașterii:  30 mai 1973
Înălțime: 187 cm  
Greutate : 77 kg 
Semn astral: Gemeni
Grupa Sânge: O

Seriale
Give Me Food (MBC, 2009)
Yi San (MBC, 2007)
Mun Hee (MBC, 2007)
What's Up Fox? (MBC, 2006)
The Invisible Man (KBS2, 2006)
101st Proposal (SBS, 2006)
Dear Heaven (SBS, 2005)
Bad Housewife (SBS, 2005)
All In (SBS, 2003)

Filme
Old Miss Diary (2006)

Legături externe 
Profile (nate) 
Profile (naver)
HanCinema

Actori sud-coreeni
Oameni în viață